Gelber Kreis bezeichnet 
 einen christlich-konservativen Freundeskreis
 einige Corps, siehe Kösener Kreise#Gelber Kreis

Siehe auch: Gelber Ring